Alianza por México puede referirse a lo siguiente:

 Alianza por México (2000).— Coalición política mexicana del año 2000.
 Alianza por México (2006).— Coalición política mexicana del año 2006.